Schloss Lintach steht für:

 Oberes Schloss (Lintach)
 Unteres Schloss (Lintach)